Příjmení Ďuriš nebo Ďurišová nosí více osobností:

 Filip Ďuriš (* 1995) – slovenský fotbalista
 Irena Ďurišová (1918–1999) – slovenská politička
 Ivan Ďuriš – slovenský vědec
 Ján Ďuriš (* 1945) – slovenský kameraman
 Július Ďuriš (1904–1986) – slovenský komunistický politik
 Michal Ďuriš (* 1988) – slovenský fotbalista
 Peter Ďuriš (* 1981) – slovenský fotbalista
 Vítězslav Ďuriš (* 1954) – československý hokejista
 Zdeněk Ďuriš (1964–2020) – český fotbalista